Bicaz, città del distretto di Neamț
Bicaz, comune del distretto di Maramureș
Bicaz-Chei, comune del distretto di Neamț